Буэн-Ретиро:

 Буэн-Ретиро — несохранившийся королевский дворец близ Мадрида.
 Буэн-Ретиро — городской парк в центре Мадрида.